Бабийчук — украинская фамилия.
 Бабийчук, Дмитрий Михайлович (1984) — украинский самбист и дзюдоист.
 Бабийчук, Максим Николаевич (1994) — украинский футболист.
 Бабийчук, Роман Павлович (1903—19??) — политический работник советских Вооружённых Сил, генерал-лейтенант.
 Бабийчук, Ростислав Владимирович (1911—2013) — советский и украинский партийный и государственный деятель.